Уплатновское водохранилище — небольшое русловое водохранилище на балке — притоке реки Большая Терновка. Расположено в Близнюковском районе Харьковской области. Построено в 1976 году по проекту Харьковского филиала института «Укрдипроводгосп». Назначение — орошение, рыборазведение, рекреация. Вид регулирования — многолетнее.

Основные параметры водохранилища 
 Нормальный подпорный уровень — 102,2 м;
 Форсированный подпорный уровень — 103,5 м;
 Уровень мёртвого объёма — 98,5 м;
 Полный объём — 1,58 млн м³;
 Полезный объём — 1,28 млн м³;
 Площадь зеркала — 58 га;
 Длина — 2,2 км;
 Средняя ширина — 0,26 км;
 Максимальные ширина — 0,39 км;
 Средняя глубина — 2,4 м;
 Максимальная глубина — 5,2 м.

Основные гидрологические характеристики 
 Площадь водосборного бассейна — 62 км².
 Годовой объём стока 50 % обеспеченности — 7,65 млн м³.
 Паводковый сток 50 % обеспеченности — 7,35 млн м³.
 Максимальные расходы воды 1 % обеспеченности — 62 м³/с.

Состав гидротехнических сооружений 
 Глухая земляная плотина длиной — 381 м, шириной — 10 м. Заделка верхового откоса — 1:8, низового откоса — 1:2,5.
 Шахтный водосброс из монолитного железобетона высотой 5,7 м, размерами 3,5×3,0 м.
 Водоотводная труба из монолитного железобетона размерами 3,5×3,0 м, длиной 30 м.
 Донный водоспуск из двух стальных труб диаметром 400 мм, оборудован защёлками.

Использование водохранилища 
Водохранилище было построено для орошения в колхозе «Заря коммунизма» Близнюковского района. В настоящее время используется для рыборазведения.

Литература 
 Водохозяйственный паспорт Уплатновского водохранилища, Харкивдипроводгосп, 1981.
 Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водный фонд Украины: Справочный пособие / под ред. В. Г. Хорева, К. А. Алиева. К.: Ника-Центр, 2001. 392 с.
 Проведение работ по инвентаризации рек и водоемов Харьковской области с разработкой особого порядка изъятия земель водного фонда из сельскохозяйственного оборота, УкрНИИЭП, Харьков, 1999. 389 с.

Бассейн Самары (приток Днепра)
Водохранилища Харьковской области
Водные объекты Близнюковского района